Danemarca a participat de 49 de ori la Eurovision, prima dată în 1957. Țara a câștigat concursul de 3 ori, în 1963, prin Grethe și Jørgen Ingmann, în 2000, prin Frații Olsen și în 2013, prin Emmelie de Forest .

Reprezentanți

Votare (1978-2015) 

Danemarca a acordat cele mai multe puncte:

Danemarca a primit cele mai multe puncte de la:

NOTA: Total-urile din tabelele de mai sus sunt puncte acordate numai în finale ale Concursul Muzical Eurovision, exceptând semifinalele introduse din 2004.

Gazda

Referințe

Legături externe 
 Points to and from Denmark eurovisioncovers.co.uk

Țări în Concursul Muzical Eurovision